Это — список самых ярких звёзд в созвездии Орёл. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Орёл (созвездие)
Орёл